Dachau – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Dachau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau
 KL Dachau – obóz koncentracyjny na obrzeżach miasta Dachau